Tiefenanalyse steht für:
 psychologische Tiefenanalyse in der Tiefenpsychologie
 materialtechnische Tiefenanalyse mittels Neutronenaktivierungsanalyse
 prospektionstechnische Tiefenanalyse mittels Bodenradar